Alexander Forbes kan syfta på bland andra:

* Alexander Forbes, 1:e lord Forbes (död 1448), skotsk baron
 Alexander Forbes, 4:e lord Forbes (död 1491), skotsk baron
 Alexander Forbes, 10:e lord Forbes (död 1672), skotsk baron
 Alexander Forbes, 4:e lord Forbes av Pitsligo (död 1762), skotsk filosof och jakobit
 Alexander Forbes (död 1617), biskop av Aberdeen
 Alexander Penrose Forbes (1817–1875), biskop av Brechin
 Stanhope Alexander Forbes (1857–1947), irländsk konstnär
 William Alexander Forbes (1855–1883), engelsk zoolog
 Alexander F.I. Forbes (1871–1959), sydafrikansk astronom och arkitekt